Bamberg steht für:
 die kreisfreie Stadt Bamberg in Oberfranken
 den Landkreis Bamberg
 das Erzbistum Bamberg
 das Hochstift Bamberg
 Bamberg (Gemeinde Feldkirchen), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Babí (Dolní Dvořiště) (Bamberg), ein 1952 geschleiftes Dorf in Böhmen, das zur Gemeinde Dolní Dvořiště (Unterhaid) im Bezirk Böhmisch Krumau gehört
 eine Erhebung im Stadtgebiet von Meinerzhagen und Sitz eines Gymnasiums (Adresse: Auf dem Bamberg)
 Bamberg (South Carolina), eine Stadt in den USA
 Bamberg County, ein County in South Carolina
 Bamberg (Ontario), Dorf in Kanada, Teil der Regional Municipality of Waterloo
 Bamberg Creek, einen kleinen Fluss in Kanada
 Bamberg (Marskrater), einen Krater auf dem Mars
 Bamberg (BP 82), Einsatzschiff der Potsdam-Klasse der Bundespolizei

Personen:
 Bamberg (Zauberkünstlerfamilie), über mehrere Generationen reichende internationale Zauberkünstlerfamilie
 David Bamberg (1904–1974), englisch-US-amerikanischer Zauberkünstler (Pseudonym: Fu Manchu), Sohn von Theo Bamberg
 Theo Bamberg (1875–1963), niederländisch-US-amerikanischer Zauberkünstler (Pseudonym: Okito)
 Albert von Bamberg (1844–1910), deutscher klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Carl Bamberg (1847–1892), deutscher Mechaniker und Unternehmer
 Carlo Bamberg (* 1947), luxemburgischer Fußballspieler
 Corona Bamberg (1921–2018), deutsche Benediktinerin der Abtei vom Heiligen Kreuz in Herstelle und Autorin
 Daniel Bamberg (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Donald Bamberg (1920–2013), niederländisch-amerikanischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg
 Egen von Bamberg (tätig ca. 1320–1340), deutscher Minnesänger, der aus Ostfranken stammte, vermutlich aus Bamberg
 Ernst Bamberg (* 1940), deutscher Biophysiker und Direktor am Frankfurter Max-Planck-Institut für Biophysik
 Eva Bamberg (* 1951), deutsche Psychologin
 Felix Bamberg  (1820–1893), deutscher Politiker, Schriftsteller und Publizist
 Georg Bamberg (* 1936), deutscher Politiker (SPD)
 Günter Bamberg (* 1940), deutscher Mathematiker, Statistiker und Hochschullehrer 
 Günther von Bamberg (1814–1868), deutscher Jurist, Konsistorialpräsident und Herausgeber 
 Gunther von Bamberg  (* um 1025/1030; † 1065), Kanzler von Kaiser Heinrich III., Bischof von Bamberg
 Hermann Bamberg (1846–1928), deutscher Kaufmann und Kommunalpolitiker
 Joseph von Bamberg (1801–1870), österreichischer Generalmajor
 Julia Bamberg (* 1983), deutsche Radiomoderatorin
 Katharina Bamberg (1873–1966), deutsche Malerin
 Michael Bamberg (* 1947), deutscher Mediziner, Radioonkologe und Strahlentherapeut
 Otto von Bamberg (um 1060–1139), heiliggesprochener Bischof von Bamberg
 Paul Adolf Bamberg (1876–1946), deutscher Industrieller
 Sibylle Ascheberg von Bamberg (1888–1966), deutsche Malerin
 Tessy Bamberg-Schitter (* 1980), luxemburgische Fußballspielerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Bamberg City Hall, in Bamberg, South Carolina, ID-Nr. 05001099
 Bamberg Historic District, in Bamberg, South Carolina, ID-Nr. 83002184
 Bamberg Post Office, in Bamberg, South Carolina, ID-Nr. 07000074
 Gen. Francis Marion Bamberg House, in Bamberg, South Carolina, ID-Nr. 76001692

Siehe auch:
 Bambergwerke, ursprünglicher Name der Askania Werke, ehemaliges deutsches Unternehmen der optischen und feinmechanischen Industrie 
 Altenbamberg, Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach
 Neu-Bamberg, Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach
 Bamberger